Ga-nime (画 ニメ) — відносно новий напрямок у японській анімації. Щоб створити гарні і естетично багаті короткометражні стрічки використовуються нетрадиційні методи мультиплікації; тому працюють над ними в основному художники, які мають вельми обмежену причетність до традиційного аніме або манги. Як правило в Ґа-німе використовується ряд ілюстрацій, що супроводжується музикою й голосами сейю з мінімальним анімуванням, мінімальними рухами камери і мінімальною кількістю 3D ефектів (що зовсім не заважає роботам цього жанру вражати глядача своєю красою).

Ґа-німе не вимагає великого штату співробітників для створення й, найчастіше, є плодами праць досить вузького кола осіб.

Історія 
Зародився цей піджанр 2006 року, коли студія Toei Animation випустила перші га-німе авторства таких маститих художників як Еситака Амено і Амемію Кейта, так само основою першого га-ниме стали адаптації робіт Осаму Даза, Сакутаро Хагіварі і Говарда Філіпса Лавкрафта.

Список популярних Ґа-німе 
 "Highway Jenny "
 «Neko Machi»
 «Joseito»
 «Zakuro Yashiki La Grenadiere»
 «Eko Eko Azarak»
 «Gendai Kibunroku Kaii Monogatari»
 «Fantascope Tylostoma»
 «G-9»
 «H.P. Lovecraft no Dunwich Horror»
 «Maihime»
 «Tori no Uta»
 «Sekishoku Elegy»
 «1001 Nights»
 «Franz Kafka's A Country Doctor»
 «The Diary of Tortov Roddle»
 «Tenshi no Tamago»

Примітки

Посилання 
 http://blog.i.ua/community/3159/1149678/ 
 https://web.archive.org/web/20140408215223/http://emofans.ru/forum/showthread.php?t=12753

Аніме
Манґа